El término nitrógeno, puede referirse a:
En química:
Al elemento químico nitrógeno (nitrógeno atómico).
A la molécula dinitrógeno, formada por dos átomos de nitrógeno.
Al nitrógeno líquido, que es el nitrógeno diatómico licuado.